Governi italiani per durata
Presidenti del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia
Presidenti del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana